politička unija, zajednica država
 unija skupova, operacija među skupovima
 Sjedinjene Američke Države, posebice Sjever SAD-a u Američkom građanskom ratu

Srodan pojam je savez.